Koper steht für folgende Orte:

 Koper, slowenische Hafenstadt 
 Koper (Burkina Faso), Gemeinde und Departement in Burkina Faso

Koper ist der Familienname folgender Personen:

 Levko Koper (* 1990), kanadischer Eishockeyspieler
Marc Koper (* 1967), niederländischer Chemiker

Siehe auch:
 Kopper
 Coper
 Kooper

en:Kapor
hu:Kapor (egyértelműsítő lap)